Khetag Pliev – lottatore canadese
 Khristof Pliev – compositore, direttore d'orchestra e pianista sovietico
 Konstantin Pliev – calciatore russo, difensore
 Ruslan Pliev – lottatore uzbeko
 Zaurbek Pliev – calciatore russo naturalizzato kazako, difensore o centrocampista